35 км железнодорожного пути — населённый пункт (тип: железнодорожный разъезд) Сенгилеевского района в составе Красногуляевского городского поселения.

География 
Находится у южной окраины поселка Красный Гуляй.

История 
Населённый пункт появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал инфраструктуру разъезда.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство грузо-маневрового узла Куйбышевской железной дороги.

Транспорт 
Доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Сенгилеевского района